SG3 peut faire référence à :
 un type de camion Saviem,

Sg3 peut faire référence à :
 Forage sg3, le forage le plus profond du monde,